Raky ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Raky (1868–1943), deutscher Ingenieur und Pionier der Bohrtechnik
 Hortense Raky (1918–2006), österreichische Schauspielerin
 Stephan Paryla-Raky (* 1948), österreichischer Theater- und Filmschauspieler, Sänger und Rezitator

Siehe auch:
 Raki